Михаи́л Мещеряко́в:
 Мещеряков, Михаил Григорьевич (1910—1994) — советский физик и педагог, член-корреспондент АН СССР, директор Института ядерных проблем АН СССР (1949—1956).
 Мещеряков, Михаил Михайлович (1896—1970) — Герой Советского Союза, генерал-майор.